Naselje u Srbiji:
 Zvezdara, gradsko naselje u sastavu općine Zvezdara, Grad Beograd

Općina u Srbiji:
 Zvezdara (općina), gradska općina u sastavu Grada Beograda